„Умиротворителя“ () е американски сериал, създаден от Джеймс Гън. Базиран е върху едноименния персонаж на Ди Си Комикс. Сериалът ще се състои от 8 епизода и ще започва да се излъчва по HBO Max от 13 януари 2022 година. Това е първият сериал от Разширената вселена на Ди Си и следва титулярния герой след участието му в „Отрядът самоубийци.“

През февруари 2022 г. сериалът е подновен за втори сезон.

Главни герои 
 Джон Сина – Кристофър Смит / Умиротворителя
 Дануел Брукс – Леота Адебайо
 Фреди Строма – Ейдриън Чейс / Виджиланта
 Чукуди Иуджи – Клемсън Мурн
 Стийв Ейджи – Джон Економос
 Дженифър Холанд – Емилия Харкорт
 Робърт Патрик – Оги Смит / Белият Дракон

Гостуващи герои 
 Вайола Дейвис – Аманда Уолър
 Езра Милър – Бари Алън / Светкавицата
 Джейсън Момоа – Артър Къри / Аквамен
 Кал-Ел / Кларк Кент / Супермен
 Диана Принс / Жената чудо

Епизоди

Източници

Външни препратки 
 

Американски сериали
Екшън сериали
Сериали с ЛГБТ тематика
Драматични сериали
Научнофантастични сериали